Ostrovo – wieś w Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w gminie Markušica
 Ostrovo – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Veliko Gradište
 Ostrovo – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w mieście Požarevac